Проституция на Багамских Островах легальна, но связанные с ней действия, такие как содержание борделей и вымогательство, запрещены. Страна является один из направлений секс-туризма, в том числе «всё включено». По оценкам ЮНЭЙДС, на Багамах 3 000 проституток.

Во времена Республики пиратов (1706 - 1718) Нассау и остальная часть острова Нью-Провиденс были раем выпивки и проституции для пиратов.

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации является проблемой на острове.

Секс-торговля 
Багамcкие Острова - это страна происхождения, назначения и транзита для женщин и детей из других стран Карибского бассейна, Южной и Центральной Америки и Азии, ставших жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. К уязвимым группам населения относятся рабочие-мигранты, особенно из Гаити, Ямайки, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Кубы, Колумбии, Венесуэлы и Филиппин, которые добровольно прибывают для работы в качестве домашней прислуги или рабочих, но могут быть наняты или обмануты торговцами людьми, которые заманивают жертвы мошенничества с приемом на работу, например, ложные обещания трудоустройства через рекламу в иностранных газетах. Дети, рожденные на Багамах от родителей иностранного происхождения, которые не получают багамское гражданство автоматически, а также лица, занимающиеся проституцией и экзотическими танцами, также могут быть уязвимы. Торговцы людьми ранее конфисковали паспорта жертв, но в настоящее время часто позволяют потерпевшим сохранить свои документы на случай, если их допросят правоохранительные органы<.

31 марта 2017 года правительство приняло поправки к Уголовно-процессуальному кодексу и закону 2008 года, которые позволили прокурорам возбуждать дела о торговле людьми непосредственно в Верховном суде без необходимости сначала обращаться в магистратский суд низшей инстанции; и создали новое правонарушение, которое предусматривает уголовную ответственность за организацию, участие или руководство другим лицом к участию в торговле людьми.

Управление Государственного департамента США по мониторингу и борьбе с торговлей людьми оценивает Багамы как страну «первого уровня».

Примечания

Литература 
 

Багамах
Общество Багамских Островов